Paris 1919 () — третий сольный студийный альбом валлийского музыканта Джона Кейла, выпущенный 25 февраля 1973 года на лейбле Reprise. Название пластинки отсылается к Парижской мирной конференции, проходившей с 1919 по 1920 год.

Список композиций 
Все песни были написаны Джоном Кейлом.

Примечания

Ссылки 

Альбомы Джона Кейла
Альбомы, спродюсированные Крисом Томасом
Альбомы в жанре арт-поп
Альбомы барокко-попа
Альбомы Reprise Records